«Ластівчине гніздо» — пам'ятка архітектури та історії, розташована на 40-метровій скелі Ай-Тодорського мису в смт. Гаспра (АР Крим).
 «Ластівчине гніздо» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.
 «Ластівчине гніздо» — золота монета НБУ номіналом 50 грн.